Polovina – wieś w Estonii, w prowincji Võru
 Polovina – wieś w Albanii, w okręgu Kuçova, gminie Perondi